Milíkov est un toponyme qui peut désigner :

Milíkov, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Milíkov, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie